Шеховцо́во — топоним, образованный от фамилии Шеховцов, владельцев поместий, первых жителей или основателей.
 Шеховцово, деревня на реке Рать, Курского района Курской области, Россия
 «Шеховцово-I» селище, памятник археологии XII—XIII веков
 «Шеховцово-II» селище, памятник археологии XII века
 «Шеховцово-III» селище, памятник археологии XIV века
 См. также 
 Нижнее Шеховцово, село на реке Обметь, Дмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области, Россия
  Верхнее Шеховцово, село недалеко от реки Обметь, Дмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области, Россия

 Примечания